Le nom Mouly peut faire référence à :

Patronymes 
 Charles Mouly (1919-2009), journaliste de radio et de presse français ;
 Christian Mouly (1949-1996), avocat et juriste français ;
 François Mouly (1846-1886), sculpteur français ;
 Françoise Mouly (1955-), artiste et éditrice français ;
 Gaston Mouly, (1922-1997), sculpteur et dessinateur d'art brut français ;
 Georges Mouly (1931-2019), homme politique français ;
 Hubert Mouly (1924-2006), avocat français ;
 Marcel Mouly (1918-2008), peintre français ;
 Joseph-Martial Mouly (1807-1868), missionnaire, évêque français.

Graphie proche 
 Mouli, district coutumier et tribu de l'île d'Ouvéa dans la province des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie.

Homonymie de patronyme